Don Cherry (1924-2018) – cantante e golfista statunitense
 Don Cherry (1934) – hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio canadese
 Don Cherry (1936-1995) – trombettista statunitense